Ямал може да се отнася за:

 Ямал, полуостров в Азия
 Ямало-Ненецки автономен окръг, федерален обект в Русия
 Ямал (авиокомпания)
 Ямал (ледоразбивач), руски ледоразбивач с ядрено захранване
 Ямал (спътник), руски комуникационен спътник
 Ямал-Европа, газопровод